Heliga Trefaldighets kyrka, Heliga Trefaldighetskyrkan, Trefaldighetskyrkan med mera är namn på många kyrkobyggnader i Sverige och Finland:
Helga Trefaldighets kyrka, Uppsala
Heliga Trefaldighets kyrka, Arboga
Heliga Trefaldighets kyrka, Gävle
Heliga Trefaldighets kyrka, Kristianstad
Heliga Trefaldighetskyrkan, Malmö
Kristianopels kyrka kallas även Heliga Trefaldighets kyrka.
Trefaldighetskyrkan, Arvika
Trefaldighetskyrkan, Halmstad
Trefaldighetskyrkan, Karlskrona
Trefaldighetskyrkan, Stockholm, ofullbordat bygge av Kung Johan III
Trefaldighetskyrkan, Stockholm, Trefaldighets-metodist-episkopalförsamlingen 
Trefaldighetskyrkan, Uppsala
Trefaldighetskyrkan, Vasa
Trefaldighetskyrkan, Örebro

Norge 
Trefoldighetskirken, Arendal
Trefoldighetskirken, Oslo

Se även
Heliga Treenighetskyrkan
Heliga Trefaldighetskyrkan, Jerevan
Heliga Trefaldighets församling
Helga Trefaldighets församling
Holy Trinity (Old Swedes')
Treenigheten
Trinity Church (Old Swedes')
Trefoldighetskirken, Oslo
Trinitatis Kirke, Köpenhamn
Wotrubakirche
Heliga Trefaldighets dag
Sainte-Trinité